Броварки — название населённых пунктов на Украине:

 Броварки — село в Гадячском районе Полтавской области.
 Броварки — село в Глобинском районе Полтавской области.
 Броварки — село в Лубенском районе Полтавской области.
 Броварки — село в Золотоношском районе Черкасской области.
 Броварки — до 1964 года название села Заможное в Глобинском районе Полтавской области.